Velvet (englisch Samt) steht für:

Velvet (* 1975), eine schwedische Popsängerin
Velvet (Fernsehserie), spanische Fernsehserie

Siehe auch 
Blue Velvet
Black Velvet 
Velvet Tone Records